Ярроу:
 Джарроу — небольшой город на северо-востоке Англии.
 Ярроу, Альфред Фернандес (1842—1932) — английский кораблестроитель, родоначальник династии, основатель и владелец судостроительной компании Yarrow Shipbuilders.
 Yarrow Shipbuilders — в прошлом крупная судостроительная фирма, базирующейся в Скотстоне, район Глазго на реке Клайд.
  — населённый пункт в канадской провинции Британская Колумбия.